W Polsce:
 Polanica-Zdrój – miasto w powiecie kłodzkim, w województwo dolnośląskim
 Polanica – wzgórze na Przedgórzu Sudeckim we Wzgórzach Niemczańsko-Strzelińskich
 Polanica – osada w województwie lubuskim, w powiecie wschowskim, w gminie Sława
Na Ukrainie:

 Polanica – wieś należąca do miasta na prawach rejonu Bolechów, w obwodzie iwanofrankowskim
 Polanica – wieś w rejonie nadwórniańskim, w obwodzie iwanofrankowskim

Linki zewnętrzne